Książę Siddhartha Gautama zwany Buddą Siakjamunim (Buddha Śākyamuni) – założyciel buddyzmu.
 Akszapada Gautama – założyciel indyjskiej szkoły filozoficznej njai